Die Treppe steht für:

 Die Treppe (1950), deutscher Film von Alfred Braun
 Die Treppe (1967), deutscher Kurzfilm von Lutz Mommartz 
 Die Treppe (2005), deutscher Kurzfilm von Dennis Knickel 
 Die Treppe (Roman), Roman von Thomas Wiedling (2006)